Tulum (ciutat), ciutat de la civilització maia i port de Cobá 
 Tulum (municipi), dels onze municipis de l'estat mexicà de Quintana Roo
 Tulum (jaciment arqueològic), jaciment arqueològic corresponent a una antiga ciutat emmurallada maia que fou un dels principals ports de la ciutat de Cobá